Саломе́я Рома́нівна (бл. 1204/1205 — ) — руська князівна, княгиня східнопоморська (1223—1235). Представниця дому Романовичів, гілки Волинських Мономаховичів із династії Рюриковичів. Донька великого князя київського Романа Мстиславича від Анни-Олени, сестра руського короля Данила Романовича. 

Дружина східнопоморсько-гданського князя Святополка II (бл. 1223). Єфросинія — хрещене ім'я. На думку В. Пашуто, була донькою Данила — Саломеєю Данилівною, яку в 1228 році видали заміж за Святополка. Цю помилку спростували Д. Домбровський, М. Баумгартен і Л. Войтович. Також — Соломія Романівна.

Сім'я 

 Батько: 
 Брати і сестри:

Родовід

Примітки

Бібліографія

Джерела 
 Silesiacarum Reram Scriptores. Pars. L/Ed. F. W. Sommersberg. Lipsiae, 1729, l.

Монографії 
 
 
 Пашуто, В. Т. Внешняя политика Древней Руси. Москва, 1968.
 Baumgarten, N. Généalogies et mariages occidentaux des Rurikides Russes du X-e au XIII-е siècle // Orientalia Christiana. Т. IX, № 35, Roma, 1927.
 Rymar, E. Rodowód książąt pomorskich. Szczecin, 1995. T. 1.

Посилання 

Романовичі
Руські князівни
Східнопоморські княгині